Lepidothamnus är ett släkte av barrträd. Lepidothamnus ingår i familjen Podocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tallordningen
Lepidothamnus